John Treloar ist der Name folgender Personen:

* John Treloar (Sprinter) (1928–2012), australischer Sprinter
 John Treloar (Basketballtrainer), US-amerikanischer Basketballtrainer